Нуньеш () — португальское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нуньеш, Жаир (род. 1994) — сантоминский футболист, играющий за «Тенерифе» на позиции полузащитника.
 Кошта Нуньеш, Жозе да (1880—1976) — португальский кардинал, епископ Макао.